

Osoby 
 Adam Reach – angielski piłkarz

Muzyka 
 Reach – album grupy Eyes Set to Kill z 2008 roku
 Reach – album grupy Survivor z 2006 roku
 Reach – singel grupy Eyes Set to Kill z 2008 roku

Geografia 
 Reach – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire

Inne 
 REACH – rozporządzenie parlamentu europejskiego